San Antonio de Yare peut désigner :

Toponymes

San Antonio de Yare : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda ;
 San Antonio de Yare : capitale de la paroisse civile de San Antonio de Yare de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme